Pevernagie ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Pevernagie (* 1939), belgischer Maler
 Louis Pevernagie (1904–1970), belgischer Maler